Mesosmittia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Lars Zakarias Brundin 1956. Mesosmittia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Mesosmittia